Carlos Silva peut désigner : 

 Carlos Silva (1902-), footballeur portugais
 Carlos Silva (1979-), joueur vénézuélien de baseball.
 Carlos Silva, joueur mozambicain de rink hockey.